La classe Tarentul code OTAN ou Projet 1241/Molnia du mot russe « Молния » signifiant éclair, est une classe de corvettes rapides lance-missiles de  de la Marine soviétique. La dénomination russe est « Projekt 1241 ».

Description 
Livrée entre 1981 et 1999, la classe Tarentul remplace à la fois les corvettes de classe Nanuchka et les patrouilleurs de classe Osa. Les bâtiments ont connu un certain succès à l'exportation. Ils sont en cours de remplacement au sein de la Flotte maritime militaire de Russie par la classe Steregouchtchi.

Historique 

Une vedette géorgienne converti en garde–côte aurait été coulé lors de la bataille des côtes d'Abkhazie en 2008.

Navires

Opérateurs  
 :
 Projet 1241-1M : 6
 Projet 1241-1RE : 24

 :
 Projet 1241 : 1

  :
 Projet 1241 : 12

 Marine polonaise :
 Projet 1241 : 2 

 :
 Projet 1241 : 3 

 Marine ukrainienne :
 Commissionnées en 1992

 Marine populaire vietnamienne :
 Projet 1241 : 4
 Projet 1241.8 : 10 

 Marine yéménite :
 Projet 1241 : 1

 Volksmarine :
 Projet 1241 : 0

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des navires de la Marine soviétique puis russe par projet
 Hiddensee (corvette) : navire musée au Battleship Cove (USA)

Liens externes 

 

Tarentul
Tarentul
Tarentul
Navire construit à Saint-Pétersbourg
Navire d'attaque rapide